

Селище міського типу:
 Новофедорівка — Автономна Республіка Крим, Сакський район
Села:
 Новофедорівка — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Новофедорівка — Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Новофедорівка — Донецька область, Покровський район
 Новофедорівка — Запорізька область, Запорізький район
 Новофедорівка — Запорізька область, Пологівський район
 Новофедорівка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Новофедорівка — Луганська область, Луганський район
 Новофедорівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Новофедорівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Новофедорівка — Миколаївська область, Миколаївський район
 Новофедорівка — Полтавська область, Полтавський район
 Новофедорівка — Херсонська область, Скадовський район

 Новофедорівка — колишнє село Іванівського району Херсонської області